Con regno di Siria si indicano due stati storici:
Impero seleucide (311-64 a.C.)
Regno Arabo di Siria (1918-1920)